

Toponyme
 Lescar, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Poey-de-Lescar, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme